Újpesti TE – klub hokejowy
 Újpesti TE – klub siatkarski